Иосиф Рапопорт:
 Рапопорт, Иосиф Абрамович (1912—1990) — советский учёный-генетик.
 Рапопорт, Иосиф Матвеевич (1901—1970) — театральный режиссёр и педагог.